Manobra pode referir-se a :

Medicina
 Manobra de Epley - para tratar a vertigem posicional
 Manobra de Heimlich - método pré-hospitalar de desobstrução das vias
 Manobra de Kocher - manobra cirúrgica
 Manobra de Phalen -  síndrome do túnel do carpo
 Manobra de Ritgen - proteção do períneo
 Manobra de Sellick- relacinado com  anestesia
 Manobra de Valsalva - termo médico relacionado com a expiração e os ouvidos

Militar
 Estratégia militar - movimento de exércitos
 Guerra de manobra - termo usado por teóricos militares
 Manobra de flanco -  táctica militar
 Manobra de Piquissiri - táctica militar

Veículos  
 Baliza (manobra) - estacionar um veículo
 Cavalo de pau (manobra) - derrapagem com automóvel
 Manobra em gancho  - técnica de condução automóvel
 PIT (manobra) - perseguições policiais

Desporto
 Manobra de Immelmann - figura aérea
 Manobra (náutica) - acções efectuadas nos navios